Vinter-OL 1928 (officielt: De II Olympiske Vinterlege) blev afholdt i 1928 i St. Moritz, Schweiz og var de første rigtige vinterlege, der blev afholdt uafhængigt af et sommer-OL. Det foregående vinter-OL 1924, der blev afholdt som en vintersportsuge i tilknytning til sommer-OL, blev senere med tilbagevirkende kraft omdøbt til de første vinterlege. 

Efter de daværende regler var værtslandet for sommer-OL (Holland) blevet tilbudt også at afholde vinter-OL. Men Holland afslog tilbuddet, og dermed blev sommer- og vinter-OL for første gang afholdt i forskellige lande – noget der først skete igen i 1948.

Sportsgrene 

Der blev konkurreret i seks sportsgrene: Bobslæde, hurtigløb på skøjter, ishockey, kunstskøjteløb, nordisk skiløb og skeleton. Desuden var der to demonstrationssportsgrene: militærpatrulje og skijøring.

Skeleton var med på vinter-OL-programmet for første gang. Siden sidste vinter-OL var militærpatrulje desuden blevet nedgraderet til demonstrationssportsgren, og det var dermed ikke en del af det officielle program.

Kvinder havde stadig kun lov til at konkurrere i kunstskøjteløb.

Højdepunkter 
 Den 15-årige norske kunstskøjteløber Sonja Henie vandt sin første af tre guldmedaljer i kvindernes kunstskøjteløb. Hun blev dermed den yngste OL-vinder nogensinde – en rekord der holdt i 74 år.
 Svenskeren Gillis Grafström vandt mændenes kunstskøjteløb for tredje gang i træk.
 Canada var altdominerende i ishockeyturneringen, og efter at have være oversidder i den indledende runde, vandt de suverænt alle deres kampe i medaljerunden uden der blev scoret imod dem.

Deltagende nationer

Medaljefordeling 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan=5 style="border-right:0px;";| Medaljefordelingen ved vinter-OL 1928
| style="border-left:0px"; bgcolor="#ffffff" |  
|- bgcolor="#efefef"
|  Nr.  || Land ||bgcolor="gold"|  Guld   ||bgcolor="silver"|  Sølv   ||bgcolor="cc9966"| Bronze ||   Total   
|-----
| 1 || align="left"| Norge || 6 || 4 || 5 || 15
|-----
| 2 || align="left"| USA || 2 || 2 || 2 || 6
|-----
| 3 || align="left"| Sverige || 2 || 2 || 1 || 5
|-----
| 4 || align="left"| Finland || 2 || 1 || 1 || 4
|-----
| 5 || align="left"| Frankrig || 1 || 0 || 0 || 1
|-----
| || align="left"| Canada || 1 || 0 || 0 || 1
|-----
| 7 || align="left"| Østrig || 0 || 3 || 1 || 4
|----
| 8 || align="left"| Belgien || 0 || 0 || 1 || 1
|-----
| || align="left"|  Schweiz || 0 || 0 || 1 || 1
|-----
| || align="left"| Storbritannien || 0 || 0 || 1 || 1
|-----
| || align="left"| Tyskland || 0 || 0 || 1 || 1
|-----
| || align="left"| Tjekkoslovakiet || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Bobslæde 

Bobslædekonkurrencen blev kørt på naturbanen 'Bobsleigh-Run' med en længde på 1.570 m og en højdeforskel på 120 m.

{| class="wikitable" 
|-bgcolor="#efefef"
| colspan="3"|Firemandsbob, mænd || align="center"|Tid (min) 
|-
| bgcolor="gold" align="center"|Guld ||  USA II
| William FiskeNion TuckerGeoffrey MasonClifford GrayRicard Parke
| align="center"|3:20,5
|-
| bgcolor="silver" align="center"|Sølv ||  USA I
| Jennison HeatonDavid GrangerLyman HineThomas DoeJay O'Brien 
| align="center"|3:21,0
|-
| bgcolor="#CC9966" align="center"|Bronze ||  Tyskland
| Hanns KilianValentin KrempelHans HessSebastian HuberHans Nägle 
| align="center"|3:21,9
|-
|}

Hurtigløb på skøjter 

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|500 m, mænd
| align="center"|Tid
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Bernt Evensen 
| align="right"|43,4 sek
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Clas Thunberg 
| align="right"|43,4 sek
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Roald Larsen
| align="right"|43,6 sek
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  John Farrell
| align="right"|43,6 sek
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Jaakko Friman
| align="right"|43,6 sek
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|1500 m, mænd
| align="center"|Tid
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Clas Thunberg
| align="right"|2:21,1 min
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Bernt Evensen 
| align="right"|2:21,9 min
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Ivar Ballangrud 
| align="right"|2:22,6 min
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|5000 m, mænd
| align="center"|Tid
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Ivar Ballangrud 
| align="right"|8:50,5 min
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Julius Skutnabb 
| align="right"|8:59,1 min
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Bernt Evensen 
| align="right"|9:01,1 min
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="3" align="left"|10.000 m, mænd
|-
| colspan="3"|Aflyst på grund af dårligt vejr. Høj temperatur(på grund af fønvinde) fik isen til at smelte.
|}

Ishockey 

Den olympiske ishockeyturnering gjaldt også som verdensmesterskab. 10 af de 11 hold spillede først en indledende runde i tre grupper, hvorfra vinderne gik videre til medaljerunden mod Canada.

Indledende runde

Medaljerunde 

{| border=0
|-
| Canada - Sverige || align="right"|11-0
|-
| Schweiz - Storbritannien     || align="right"|4-0
|-
| Canada - Storbritannien || align="right"|14-0
|-
| Schweiz - Sverige || align="right"|0-4
|-
| Sverige - Storbritannien || align="right"|3-1
|-
| Canada - Schweiz || align="right"|13-0
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="340px"
|-
! colspan="2"|Medaljerunde
! width="45px"|Kampe
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Canada
| 3
| 38-0
| 6
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 3
| 7-12
| 4
|-
| bgcolor="cc9966"|Bronze
| align="left"|  Schweiz
| 3
| 4-17
| 2
|-
| 4.
| align="left"| Storbritannien
| 3
| 1-21
| 0
|}

Kunstskøjteløb 

Kunstskøjteløbskonkurrencerne blev afviklet på Badrutts-Park isstadion.

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Mænd
| align="center"|Point
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Gillis Grafström  
| align="center"|12
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Willy Böckl  
| align="center"|13
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Robert von Zeebroeck
| align="center"|27
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Kvinder
| align="center"|Point
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Sonja Henie
| align="center"|8
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Fritzi Burger  
| align="center"|25
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Beatrix Loughran  
| align="center"|28
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Parløb
| align="center"|Point
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Andrée Joly / Pierre Brunet 
| align="center"|14
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Lilly Scholz / Otto Kaiser 
| align="center"|17
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Melitta Brunner / Ludwig Wrede 
| align="center"|29
|-
|}

Nordisk skiløb 

Langrends- og skihopkonkurrencerne gjaldt samtidig som verdensmesterskab.

Langrend 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|18 km, mænd
| align="center"|Tid (timer)
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Johan Grøttumsbråten
| align="center"|1:37:01
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Ole Hegge  
| align="center"|1:39:01
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Reidar Ødegaard
| align="center"|1:40:11
|-
| align="center" | 4.
|  Veli Saarinen  
| align="center"|1:40:57
|-
| align="center" | 5.
|  Hagbard Håkkonsen  
| align="center"|1:41:29
|-
| align="center" | 6.
|   Per-Erik Hedlund
| align="center"|1:41:51
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|50 km, mænd
| align="center"|Tid (timer)
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|   Per-Erik Hedlund  
| align="center"|4:52:03
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|   Gustaf Jonsson  
| align="center"|5:05:30
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|   Volger Andersson
| align="center"|5:05:46
|-
| align="center" | 4.
|  Olav Kjelbotn  
| align="center"|5:14:22
|-
| align="center" | 5.
|  Ole Hegge  
| align="center"|5:17:58
|-
| align="center" | 6.
|  Tauno Lappalainen
| align="center"|5:18:33
|}

Skihop 

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Skihop, mænd
| align="center"|Point
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Alf Andersen  
| align="center"|19,208
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Sigmund Ruud  
| align="center"|18,542
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  Rudolf Purkert
| align="center"|17,937
|-
| align="center" | 4.
|  Axel-Herman Nilsson  
| align="center"|16,937
|-
| align="center" | 5.
|  Sven-Olof Lundgren  
| align="center"|16,708
|-
| align="center" | 6.
|  Rolf B. Monsen  
| align="center"|16,687
|}

Nordisk kombination 

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Nordisk kombination, mænd
| align="center"|Point
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Johan Grøttumsbråten  
| align="center"|17,833
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  Hans Vinjarengen  
| align="center"|15,303
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  John Snersrud
| align="center"|15,021
|-
| align="center" | 4.
|  Paavo Nuotio
| align="center"|14,927
|-
| align="center" | 5.
|  Esko Järvinen  
| align="center"|13,729
|-
| align="center" | 6.
|  Sven Eriksson
| align="center"|14,593
|}

Skeleton 

Skeletonkonkurrencen, der også blev kaldt tobogganing, blev kørt på naturbanen Cresta Run med en længde på 1.210 m og en højdeforskel på 157 m. Deltagerne kørte banen tre gange, og summen af de tre tider gjaldt som det endelige resultat.

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2" align="left"|Skeleton, mænd
| align="center"|Tid (min)
|-
| bgcolor="gold" align="center" | Guld
|  Jennison Heaton  
| align="center"|3:01,8
|-
| bgcolor="silver" align="center" | Sølv
|  John Heaton  
| align="center"|3:02,8
|-
| bgcolor="cc9966" align="center" | Bronze
|  David, Earl of Northesk
| align="center"|3:05,1
|-
| align="center" | 4.
|  Agostino Lanfranchi
| align="center"|3:08,7
|-
| align="center" | 5.
|   Alexander Berner  
| align="center"|3:08,8
|-
| align="center" | 6.
|  Franz Unterlechner
| align="center"|3:13,5
|}

Kilder / eksterne henvisninger 

 IOC – St. Moritz 1928 (officiel side)
 Officiel rapport: Bind 1 (PDF, 2 MB), Bind 2 (PDF, 1 MB).

 
Sport i 1928
St. Moritz